Journal l'Infomane, le journal étudiant du Collège de Bois-de-Boulogne depuis 1974.

Description 

L'Infomane est le journal étudiant du Collège de Bois-de-Boulogne depuis 1974. Ce mensuel est tiré à 1000 exemplaires par édition.

Dans ses pages, on y traite des articles d'actualités internationales, nationales et locales, ainsi que des affaires collégiales et étudiantes sur la scène locale et nationale. On y parle également de la scène culturelle et artistique indépendante de Montréal, ainsi que des actualités sportives, entre autres. Il y a aussi des chroniques, des lettres ouvertes, des forums des lecteurs et des sections de divertissement.

Il est l'un des journaux étudiants collégiaux majeurs de Montréal. Ses archives se retrouvent à la Bibliothèque nationale du Québec.

Historique 

Le journal l'Infomane existe depuis 1974, année de sa création, des restes du Cul de sac de 1969 à 1971, de La Clique de 1971, du Zéwo de 1972 et du Bwof…! de 1973.

À travers son existence, des journalistes ont quitté son rang pour fonder d'autres publications, la plus notable étant le Sixième sens, vers le milieu des années 1990. Ces publications ont disparu par la suite, soit dans l'oubli, soit par fusion avec le journal l'Infomane.

Équipe et membres du Journal l'Infomane

Anciens coordonnateurs généraux/directeurs généraux 

 Fannie Caron-Roy : coordonnatrice générale (2010)
 Claudia Rajaonah : coordonnatrice générale (2010)
 Olivier Gareau : coordonnateur général (2010)
 Alexandre Michaud : coordonnateur général (2009-2010)
 Catherine Lafortune : coordonnatrice générale (2008-2009)
 Charles Maillet : coordonnateur général (2007-2008, 2010)
 Minh Nhat Bui : coordonnateur général (2007-2008)
 Gabrielle Leblanc : coordonnatrice générale (2007-2008)
 Patricia Nahas : coordonnatrice générale (2007-2008)
 Marie-Andrée Roy : coordonnatrice générale (2007)
 Serina Tarkanian : directrice générale (2006-2007)

Anciens rédacteurs en chef, édition mensuelle 

 Nelly Dennene : rédacteur en chef, édition mensuelle (2010)
 Joanna Saab : rédacteur en chef, édition mensuelle (2010)
 Frédérik Pesenti : rédacteur en chef, édition mensuelle (2009-2010)
 Olivier Gareau : rédacteur en chef, édition mensuelle (2009)
 Minh Nhat Bui : rédacteur en chef, édition mensuelle (2007-2009)
 Alexis Languirand-Devroede : rédacteur en chef (2006-2007)
 Tomasz Wielinski : Rédacteur en chef et éditorialiste, édition mensuelle (2004-2005)
 Audrey Larochelle : Rédacteur en chef, édition mensuelle (2003-2004)
 Marc Ouimet : Rédacteur en chef, édition mensuelle (1999)

Anciens rédacteurs en chef, édition hebdomadaire 

 Renaud Barrette : rédacteur en chef, édition hebdomadaire (2010)
 Nour C.G. Zadah : rédactrice en chef, édition hebdomadaire (2008)
 Minh Nhat Bui : rédacteur en chef, édition hebdomadaire (2007)

Anciens - Autres postes occupés 

 Tomasz Wielinski : Chef de pupitre de la rubrique "Vie étudiante" (2003-2004), éditorialiste (2004-2005) et initiateur de la rubrique "Science et technologie" (2005)
 Frédérik Pesenti : Chef de pupitre de la rubrique "Actualités sportives" (2009) et initiateur de la rubrique "Podium" et des "Grands dossiers" (2010)

Notes et références 
 La presse collégiale bat de l'aile

Voir aussi

Articles connexes 
 Liste des médias québécois
 Collège de Bois-de-Boulogne
 Presse écrite
 Journalisme
 Journal

Liens externes
 
 Site Internet de l'Association générale des étudiants de Bois-de-Boulogne - visité le 08/02/2012
 Site Internet du collège de Bois-de-Boulogne

Revue québécoise
Titre de presse créé en 1974
Presse étudiante au Québec